

Line
Line (software), een instant-messengerdienst
Line (toneelstuk), een toneelstuk van Israel Horovitz
Long interspersed nuclear element, in de biochemie
Líně, een plaats in Tsjechië

The Line
 The Line (2009), een film uit 2009
 The Line (televisieserie), een Canadese televisieserie
 The Line (Battles), een lied van de band Battles
 The Line (Lisa Stansfield), een lied van Lisa Stansfield
 The Line (stad), toekomstige stad in Saoedi-Arabië